Список памятников Одессы:

 Александровская колонна (Памятник Александру II)- в парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко,
 Дюку де Ришельё — на Приморском бульваре,
 О. М. Дерибасу — в начале ул. Дерибасовской,
 светлейшему князю М. С. Воронцову — на Соборной площади,
 русскому поэту А. С. Пушкину — на Приморском бульваре,
 русскому поэту А. С. Пушкину — на ул. Пушкинской, возле музея Пушкина,
 польскому поэту А. Мицкевичу — на Александровском проспекте,
 писателю Л. Н. Толстому — на пл. Л. Толстого,
 актёру и певцу Л. О. Утёсову — Горсад, ул. Дерибасовская,
 звезде немого кино В. Холодной — возле Соборной площади,
 городскому голове Г. Г. Маразли — на Маразлиевской улице,
 В. И. Ленину — в парке Ленинского Комсомола,
 памятник «Потёмкинцам — потомки» — на Таможенной площади,
 памятник основателям города Одессы — на Екатерининской площади
 памятник-стела «Неизвестному матросу» — в парке Шевченко, в комплексе «Мемориал славы»,
 лётчикам-героям 69-го истребительного авиаполка — на 5-й станции Большого Фонтана,
 украинскому поэту Т. Г. Шевченко — в парке Шевченко,
 украинскому писателю И. Я. Франко — на пересечении Александровского проспекта и ул. Успенской,
 советскому писателю Максиму Горькому — в парке Горького и санатории им. Горького.
 академику В. П. Глушко — на проспекте Глушко.
 математику Ляпунову А. М. — во дворике Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, ул. Дворянская, 2,
 скульптурный паноптикум во дворике Литературного музея подробно см. здесь,
 памятник-фонтан в честь открытия одесского водопровода (ваза Филатова) — на Соборной площади
 памятник 12-му стулу (из романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев») — (на ул. Дерибасовской)
 памятник Людвику Заменгофу, создателю языка эсперанто — во дворе дома на Дерибасовской, 3 (автор памятника Николай Блажков).
 Пушка с фрегата «Тигр» на Приморском бульваре.
 Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию — на Французском бульваре близ гуманитарного корпуса Одесского университета.
 авиатору Сергею Уточкину на улице Дерибасовской, дом 22.
 Памятник «Серебряный век». Скульптура представляет собой поэтесс Марину Цветаеву и Анну Ахматову. Открыт в апреле 2013 года
 Памятник Маршалу Малиновскому Р.Я.- в начале улицы Преображенской.
Полный перечень памятников Одессы можно найти на специальной странице сайта городского совета

Также в Одессе установлено множество мемориальных досок, посвящённых пребыванию известных людей: Н. В. Гоголя, нобелевского лауреата Ивана Бунина, нобелевского лауреата И. И. Мечникова и других.

Примечания 

Одесса